Linderer ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Calmann Linderer (1771–1840), auch Jacob Cal(l)man(n) Linderer, ursprünglich (vor 1808) Calmann Jakob, deutscher Zahnarzt, Hofzahnarzt und Pionier der wissenschaftlichen Zahnmedizin; siehe Geschichte der Zahnmedizin
 Joseph Linderer (* 1809), deutscher Zahnarzt, Sohn von Jakob Calmann Linderer
 René Linderer (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Robert Linderer (1824–1886), deutscher Schriftsteller
 Walter Linderer, deutscher Ingenieur und Erfinder des Airbags

ein geographischer Name:
 Linderer (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern